Payzac (Ardèche)
Payzac (Dordogne)